Chapon est un nom commun, un nom de lieu ou un nom de famille.

Nom commun
Chapon : coq castré ;
Chapon : nom donné au pain à l'ail en Gascogne et en Provence  ;
Chapon : nom donné à la rascasse rouge.

Toponyme 
Chapon-Seraing, ancienne commune belge ;
Rue Chapon, voie du  de Paris.

Patronyme 
Alfred Chapon (1834-1894), architecte français ;
François-Xavier Chapon (né en 1982), joueur de handball français ;
Henri-Louis Chapon (1845-1925), évêque de Nice ;
Jules Chapon (1839-1906), journaliste et patron de presse français ;
Marguerite Chapon (1884-1972), communiste française ;
Pierre-Amable Chapon-Baissac (1876-?), administrateur colonial français.

Autres 
 Fonderie Chapon à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme